Wiktor Budzyński – działacz mniejszości polskiej na Litwie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, prezes Związku Polaków na Litwie „Pochodnia” (1924–1935)
 Wiktor Budzyński – autor tekstów piosenek, twórca Wesołej Lwowskiej Fali
 Wiktor Budzyński – polski producent filmowy związany z Wytwórnią Filmów Fabularnych w Łodzi